Кла́генфурт ():

Топонимы

Австрия 
 Клагенфурт-ам-Вёртерзе () — город на юге Австрии, в Каринтии. Официальное название до 01.02.2008 г. — Клагенфурт.
 Клагенфурт — штатутарштадт (политический округ) в Австрии, в Каринтии (официально ). Для отличия (различения) от сходно звучащих названий до 01.01.2012 — ), при этом добавление «(Stadt)» как и при переводе на русский язык «(Штадт)» не является частью официального названия)
 Клагенфурт-Штадт () — официальное название с 1 января 2012 года политического округа (штатутарштадта) в Австрии, в Каринтии. До 1 января 2012 года для устранения неоднозначностей — официально Клагенфурт и неофициально Клагенфурт (Штадт).
 Клагенфурт (Штадт) () — бывший судебный округ (районный суд) в Австрии (кодовый номер GKZ — 2011), в Каринтии. Правопреемник → судебный округ и районный суд Клагенфурт (кодовый номер GKZ — 2011)↑
 Клагенфурт-Ланд () — официальное название с 1 января 2012 года политического округа в Австрии, в Каринтии. До 1 января 2012 года для устранения неоднозначностей — официально Клагенфурт и неофициально Клагенфурт (Ланд).
 Клагенфурт (Ланд) () — бывший судебный округ (районный суд) в Австрии (кодовый номер GKZ — 2042), в Каринтии. Правопреемник → судебный округ и районный суд Клагенфурт (кодовый номер GKZ — 2011)↑
 Клагенфурт — районный суд и судебный округ в Австрии, в Каринтии.

Россия 
 Клагенфурт — остров в центральной части архипелага Земля Франца-Иосифа в России (Архангельская область)

Спорт

Австрия 
 «Клагенфурт» — австрийский хоккейный клуб из города Клагенфурт-ам-Вёртерзе.
 «Клагенфурт» и «Аустрия Клагенфурт» — прежние названия футбольного клуба  из города Клагенфурт-ам-Вёртерзе, существовавшего в 1920—2009 годах.
 «Аустрия Клагенфурт» — футбольный клуб из города Клагенфурт-ам-Вёртерзе, основан в 2007 году.
  — футбольный клуб из города Клагенфурт-ам-Вёртерзе, основан в 1970 году.
 «Клагенфурт» — бывший футбольный клуб.

Примечания